El término Einherjer se puede referir a:

Einherjer, espíritus de guerreros en la mitología nórdica
Einherjer (banda)
Einherji, un club deportivo islandés